Комсомо́лец:

 Комсомолец — член комсомола, коммунистического союза молодёжи.

Техника и вооружение 
 «Комсомолец» — советская подводная лодка К-278 проекта «Плавник», затонувшая 7 апреля 1989 года в Норвежском море.
 «Комсомолец» — советский крейсер проекта 68-К (до 29 октября 1958 года — «Валерий Чкалов»)
 Торпедные катера типа «Комсомолец» (пр. 123) — серия советских малых торпедных катеров.
 «Комсомолец» — буксирный пароход (17 августа 1942 года караван судов с этим пароходом был атакован подводной лодкой U-209).
«Комсомолец» (до 1922 года «Океан») — российский и советский учебный корабль. 
 Т-20 «Комсомолец» — советский артиллерийский тягач.
 «Комсомолец» — советский среднеформатный фотоаппарат.
 «Комсомолец» — советский радиоприёмник прямого усиления (1936 г.).
 «Комсомолец» — советский детекторный радиоприёмник (1947 г.).
 «Комсомолец» — советский экскаватор.

Топоним

Белоруссия 
 Комсомолец — деревня в Минском районе Минской области.
 Комсомолец — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Комсомолец — посёлок в Узденском районе Минской области.

Казахстан 
 Комсомолец — прежнее название посёлка Карабалык в Кустанайской области Казахстана.

Россия 
 Комсомолец — посёлок в Косихинском районе Алтайского края.
 Комсомолец — село в Николаевском районе Волгоградской области.
 Комсомолец — посёлок в Репьёвском районе Воронежской области.
 Комсомолец — хутор в Ейском районе Краснодарского края.
 Комсомолец — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Комсомолец — посёлок в составе города Вольск Саратовской области.
 Комсомолец — посёлок в Кировском районе Ставропольского края.
 совхоза «Комсомолец» — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Комсомолец — посёлок в Тукаевском районе Татарстана.
 Комсомолец — деревня в Игринском районе Удмуртии.
 Комсомолец — остров архипелага Северная Земля в Карском море.

Украина 
 Комсомолец — посёлок, Лутугинский район, Луганская область.
 Комсомолец — до 2016 название села Мирное, Великописаревский район, Сумская область.
 Комсомолец — до 2016 название села Хуторское, Краснокутский район, Харьковская область.

Другое 
 «Комсомолец» — прежнее название газеты «Наше время», Ростов-на-Дону.
 «Комсомолец» — советский футбольный клуб из Ленинграда.
 «Комсомолец» — завод в Тамбове.
 «Комсомолец» — кинотеатр в Волгодонске.
 «Комсомолец» — кинотеатр в Минске.
 «Комсомолец» — кинотеатр в Сочи.
 «Комсомолец» (Комъяуниетис, ) — бывший кинотеатр в Риге (1948—1960).
 «Комсомолец» — бывший кинотеатр в Москве.
 «Комсомолец» — газета Челябинского Обкома ВЛКСМ.

Разное 
 «Комсомолец Донбасса» — угледобывающее предприятие, город Кировское, Донецкая область, Украина.
  — многозначный термин.
 «Комсомолец Калмыкии» — советский сухогруз.
 «Комсомолец Украины» — советский большой противолодочный корабль.
 «Комсомолец Украины» — бывшее название киевского кинотеатра (1944—1988).

См. также 
 Комсомол (значения)
 Комсомолка
 Комсомольск
 Комсомольская
 Комсомольский
 Комсомольское